Komisja Spraw Zagranicznych (Sejm) – sejmowa komisja
 Komisja Spraw Zagranicznych (Senat) – senacka komisja